Kranzberg renvoie aux articles suivants :

 Kranzberg, commune de Bavière, en Allemagne ;
 Kranzberg, montagne des Alpes bernoises, en Suisse, culminant à .

Homonymie de toponyme